Efferen steht für:

 Efferen, einen Stadtteil von Hürth im Rhein-Erft-Kreis

Efferen ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus von Efferen († 1552), Herr von Stolberg und Burg Stolberg

 Odilia Maria von Efferen († 1684), deutsche Lehnsherrin
 Vinzenz von Efferen († 1518), Herr von Stolberg  und Burg Stolberg, Gefolgsmann von Wilhelm IV.